Neovenatoridae é uma família de grandes dinossauros carnívoros que representam um ramo dos alossauróides, um grande grupo de carnossauros que também inclui os sinraptorídeos, carcarodontossaurídeos e alossaurídeos. Em comparação com outros membros de Allosauroidea, os neovenatorídeos tinham omoplatas curtas e largas, e seus ílios (ossos superiores do quadril) tinham muitas cavidades. Eles habitaram em quase todos continentes do mundo com exceção da Antártida e Oceania, sendo especialmente comuns na África e América do Sul.

Classificação 
Estudos filogenéticos conduzidos por Benson, Carrano e Brusatte (2010) e posteriormente Carrano, Benson e Sampson (2012) recuperaram o grupo Megaraptora como membros dos Neovenatoridae. Isso tornaria os neovenatorídeos como um grupo de alossauróides sobreviventes mais recentes; pelo menos um megaraptorano, Orkoraptor, viveu perto do final da era Mesozóica, datando do início do estágio Maastrichtiano do último período Cretáceo, cerca de 70 milhões de anos atrás. Por outro lado, Novas et al. (2012), ao confirmar que Neovenator estava intimamente relacionado com carcharodontosaurídeos, simultaneamente encontraram Megaraptor e gêneros relacionados como sendo celurossauros intimamente relacionados aos tiranossaurídeos. No entanto, em um estudo posterior Novas e sua equipe consideraram que megaraptoranos não tinham a maioria das características principais nas mãos de celurossauros derivados, incluindo Guanlong e Deinonychus. Em vez disso, suas mãos retêm uma série de características primitivas vistas em tetanuranos basais, como o Allosaurus. No entanto, ainda existem vários outros traços que suportam megaraptoranos como membros do Coelurosauria.

O cladograma abaixo segue uma análise de 2016 por Sebastián Apesteguía, Nathan D. Smith, Rubén Juarez Valieri e Peter J. Makovicky com base no conjunto de dados de Carrano et al. (2012).

Neovenatoridae
Carcharodontosauria
Famílias de dinossauros